

Anno 
 124 o 124 a.C.

Codici 
 124  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Castres, in Francia

Matematica 
 124 – numero

Trasporti 
 Fiat 124, modello di automobile prodotta dalla FIAT.